Трихлорид азота NCl3,Cl3N — бинарное неорганическое соединение хлора и азота с формулой NCl3, тяжёлая маслянистая летучая жидкость жёлтого цвета.

Получение 
Реакция между аммиаком и хлором:
 

или солями аммония:

Физические свойства 
Тяжёлая маслянистая летучая жидкость жёлтого цвета. Растворяется в бензоле, хлороформе, сероуглероде и диэтиловом эфире, плохо растворяется в воде (HO). Хлорид азота(III) NCl (трихлорид азота) в больших количествах ядовит.

Очень неустойчив, в чистом виде при нагреве или ударе взрывается, но менее взрывоопасен, чем сухой нитрид трииода. Взрывается при контакте с глицеридами жирных кислот (жирами).

Химические свойства 
 При нагревании разлагается на азот и хлор:

 Медленно взаимодействует с водой:

 

 Замещает водород в третичных алканах:

 

 Является сильным ингибитором реакции хлора с водородом, одной тысячной доли процента достаточно для прекращения реакции.

Примечания

Литература 
 
 

А
Галогениды азота
Взрывчатые химические соединения